Ischyrocerus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Kröyer 1838. Ischyrocerus ingår i familjen Ischyroceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ischyrocerus